Villar del Pozo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villar del Pozo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Villar del Pozo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar